Die heilige Flamme ist Filmtitel:
 Die heilige Flamme (1931)
 Die heilige Flamme (1961)